(litt. « Entre deux femmes ») peut faire référence à :
 Une femme jalouse (), film américain de George B. Seitz sorti en 1937 ; 
 L'Impossible Amour (), film américain de Willis Goldbeck sorti en 1945 ;
  (Between Two Women), téléfilm américain de Jon Avnet diffusé en 1986.

Voir aussi